Le terme Zeppelin peut vouloir désigner plusieurs choses.

Transport 
 Le comte (Graf en allemand) Ferdinand von Zeppelin était un militaire et ingénieur allemand.
 Un zeppelin désigne un aérostat de type dirigeable rigide, de sa conception.

Plusieurs appareils ont été nommés en son honneur :
 Le Graf Zeppelin, un porte-avions de la marine de guerre allemande.
 Le LZ 127 Graf Zeppelin, un dirigeable allemand construit en 1928.
 Le Zeppelin L.3, un avion militaire de la Première Guerre mondiale.
 Le Zeppelin Staaken R.VI, un bombardier biplan allemand de la Première Guerre mondiale.
 Maybach Zeppelin, une marque d'automobiles de prestige construites entre 1928 à 1934.

Autres 
 La famille von Zeppelin est une famille de la noblesse allemande et danoise.
 Dread Zeppelin est un groupe de rock américain formé en 1989, spécialisé en reprises reggae de Led Zeppelin.
 Led Zeppelin est un groupe de rock britannique fondé en 1968.
 Le Nœud de Zeppelin est un nœud utilisé pour amarrer les dirigeables.
 Le mont Zeppelin est une montagne située sur l'archipel du Svalbard en Norvège.
 Zeppelin est un magazine de bande dessinée québécois au début des années 1990.
 Zeppelin est un film britannique.
 L'Antenne Zeppelin est le nom d'une antenne filaire d'émission radio alimentée par un bout, similaire à celles qui étaient utilisées à bord des dirigeables Zeppelin.
 L'Opération Zeppelin, une opération allemande pendant la Seconde Guerre mondiale visant à assassiner Staline.
 Apache Zeppelin
 Graf Zeppelin
 L'Agence Zeppelin est une agence de photographie